Чэнь () может означать:
 Чэнь — китайская фамилия
 Чэнь — удельное княжество в 1046 г. до н. э. — 479 г. до н. э.
 Династия Чэнь — четвёртая и последняя из Южных династий в Китае в VI веке

См. также
 Чэн (значения)